Врутци могу да буду:

 Врутци (Ужице), насељено мјесто у граду Ужицу, Република Србија
 Врутци (Соколац), насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Врутци (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Врутци (Илиџа), село у општини Илиџа, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Врутци (језеро)